Александр Христофорович Кольб (; 1819—1877/1878) — художник-акварелист и архитектор, академик перспективной живописи Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился  года.

Первоначальное образование получил в Петершуле. Затем учился в Императорской Академии художеств (1838—1845). Был зачислен в академисты 2-й степени Академии художеств (1838). Принят в число вольноприходящих учеников Академии (1841). Ученик А. П. Брюллова. Получил малую и большую серебряные медали от Академии художеств (1842). Получил звание неклассного художника (1842). Получил звание классного художника (1845). Получил звание «назначенного в академики» (1849). Было присвоено звание академика перспективной живописи (1853) за картины «Внутренний вид дворцовой базилики Св. Петра в Палермо» (Capella Palatina) и «Наружный вид церкви Св. Василия Блаженного в Москве».

После окончания Академии художеств провёл 6 лет в заграничной пенсионерской поездке: посетил Германию, Италию, Францию, Египет и другие страны. Везде делал перспективные виды достопримечательностей, которые привёз в Россию. Для Николая I выполнил заказ: внутренний вид Монреальского собора. В России он поступил на должность архитектора при Инженерном департаменте Военного министерства. Помимо казённых работ выполнял частные заказы.

В 1859 году оставил службу, не оставляя частные заказы. В Царском Селе строил частные дачные деревянные дома.

Умер  года в чине статского советника. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище
Статские советники